Rigné est un nom porté par deux anciennes communes françaises :
 Rigné, dans les Deux-Sèvres, aujourd'hui intégrée à Mauzé-Thouarsais
 Rigné, en Maine-et-Loire, aujourd'hui intégrée à Échemiré

Voir aussi 
 Séverin de Rigné (1914-1989), un peintre et graveur français.

Homonymie de toponyme